Тераса се може односити на:

 Тераса или балкон, отворен простор на спрату неке грађевине
Тераса, филм из 1983.
 Тераса, краткометражни филм из 1991.